Ел Ногал има више значења:

 Ел Ногал (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ногал, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ногал (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногал (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногал (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногал (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ногал (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ногал (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногал (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногал (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногал (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногал (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногал (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногал (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногал (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ногал, Лас Паланкас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ногал (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ногал (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ногал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ногал (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ногал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ногал (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Санта Марија дел Оро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногал (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал, Амплијасион Сан Рафаел (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал (Идалго, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал (Кохуматлан де Регулес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногал (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногал (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногал (Санта Марија дел Оро, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногал (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал, Ел Сакрифисио (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногал (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ногал (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ногал (Санто Доминго Томалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ногал (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ногал (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногал (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал, Курупако (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногал (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал, Умберто Давила Пења (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал, Рамиро Андаверде Кампос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногал, Уејаватл (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ногал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ногал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ногал (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ногал, Енрике Уварио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ногал (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ногал, Аурелио Ескобедо (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику